Csepregi Turkovitz Mihály néven az alábbi személyeket keresheted:

 Idősebb Csepregi Turkovitz Mihály 17. századi író
 Ifjabb Csepregi Turkovitz Mihály (?–1698) református lelkész